Quatre régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Chartres » :

Infanterie 
 Le régiment de Chartres, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Cavalerie 
 Le régiment de Chartres cavalerie (1684-1724) ;
 Le régiment de Chartres cavalerie (1758-1777) ;
 Le régiment de Chartres dragons, renommé le  «  de dragons ».

Homonymie d'unités militaires